Здесь представлен список городов Индии.

Часто города в Индии разделяются на несколько муниципалитетов, это приводит к тому, что город может быть расположен территориально в черте другого города. Список крупнейших городов Индии основан на переписи населения 2011 года, проведенного Генеральным регистратором и комиссариатом по переписи населения Индии при Министерстве внутренних дел Индии.

Список 
В список вошли города, а не городские агломерации (список агломераций-миллиоников смотрите в статье: Агломерации-миллионники Индии).

Определения:
 Список основан на численности населения в границах соответствующих муниципальных образований, а не на фактической городской территории.
 Города с населением 1 лакх (более 100 000) относятся к категории городов I класса.
 46 городов с населением от 1 миллиона человек и более относятся к категории Million Plus UA.
 3 городские территории с населением 10 миллионов и выше известны как Mega Cities: Большой Мумбаи (Greater Mumbai UA; 18,4 миллиона), Дели (Delhi UA; 16,3 миллиона) и Калькутта (Kolkata UA; 14,1 миллиона).

Карта

См. также 
 Список городов мира
 Агломерации-миллионники Индии
 Список региональных агломераций Индии

Примечания

Ссылки 
 Список городов Индии с населением менее 100 000 по алфавиту (англ.)

Индия
Списки:Индия